Mats Hansson kan syfta på:

 Mats Hansson (ishockeyspelare)
 Mats Hansson (militär)
 Mats Hansson (musiker), f.d. medlem i hårdrocksbandet Mustasch
 Mats Hansson (seglare)